Divorcio (Диво́рсио) — студийный альбом Хулио Иглесиаса, выпущенный в 2003 году на лейбле Columbia Records.

Музыкальная критика 
Американский журнал «Билборд» в своей рецензии первым делом отметил неожиданно негативный, даже шокирующий титул альбома (Divorcio, «Развод»). По словам критика, название, как оказывается, отражало содержание: музыка на альбоме была романтичной, а тексты большинства песен были полны разочарования. Также критик особо отметил(а) некоторое раздражение, которое вызывала у неё (него) манера Иглесиаса на этом альбоме обрывать концы фраз, «оставляя нас напряжённо пытающимися расслышать, что он сказал».

Список композиций

Чарты

Итоговые чарты за год

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Columbia Records